Denning kan syfta på

Personer
 Donald Denning (1909–1988), en amerikansk entomolog
 Doreen Denning (1928–2007), svensk skådespelare och regissör
 Elspeth Denning (1957–), en australisk landhockeyspelare
 Richard Denning (1914–1998), amerikansk skådespelare
 Troy Denning (1958–), amerikansk författare
 William Frederick Denning (1848–1931), brittisk astronom

Geografi
 Lac Denning – en sjö i Québec